Het ATP-toernooi van Washington 1992 (met de officiële naam Nations Bank Classic  1992) werd gespeeld van 13 tot en met 19 juli 1992.

Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het William H.G. FitzGerald Tennis Centre in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C..

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Washington
ATP-toernooi van Washington